Be with You (canção de Atomic Kitten)
 Be with You (canção de Enrique Iglesias)

Veja também 
 Be Without You

Desambiguação